Pavona steht für:
 Pavona (Gattung), eine Gattung der Familie Agariciidae der Ordnung der Steinkorallen
 Pavona (Latium), ein Stadtteil von Albano Laziale und Castel Gandolfo in der italienischen Region Latium

Pavona ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Pavona, italienischer Maler